Сванте Самуел Мурбек (, 20 жовтня 1859 — 26 травня 1946) — шведський ботанік, професор ботаніки, директор ботанічного саду в Лунді.

Біографія 
Сванте Самуел Мурбек народився 20 жовтня 1859 року.

У 1879 році він був студентом у Лунді, а у 1891 році отримав ступінь доктора філософії та став доцентом кафедри ботаніки. Сванте Самуел був помічником хранителя у Шведському музеї природної історії у Стокгольмі, а також професором ботаніки та директором ботанічного саду в Лунді (1902). Він зробив внесок у вивчення флори Скандинавії та досліджував групи видів рослин; згодом Сванте Самуел займався дослідженнями судинних форм рослин. 
Мурбек здійснив декілька поїздок за кордон: у Норвегію (1884), Боснію і Герцеговину (1889), Алжир та Туніс (1896, 1903 і 1908). Він описав понад 400 видів рослин.

Сванте Самуел Мурбек помер 26 травня 1946 року.

Наукова діяльність 
Сванте Самуел Мурбек спеціалізувався на папоротеподібних та на насіннєвих рослинах.

Публікації 
 1892. Studien über Gentianen aus der Gruppe Endotrichae Froel. Ed. Impr. de I. Marcus. 22 pp.
 1894. Neue oder wenig bekannte Hybriden in dem botanischen Garten Bergielund et Hortus bergianuse, beobachtet von Sv. Murbeck. Ed. Impr. de I. Marcus. 21 pp.
 1900. Ueber den Bau und die Entwickelung von Dictyosiphon foeniculaceuse Huds. Grev. Ed. J. Dybwad. 28 pp.
 1901. Ueber das Verhalten des Pollenschlauches bei eAlchemilla arvensise L. Scop. und das Wesen der Chalazogamie. Ed. E. Malmströms Buchdruckerei. 20 pp.
 1902. Ber Anomalien im Baue des Nucellus und des Embryosackes bei parthenogenetischen Arten der Gattung Alchemillae. Ed. E. Malmströms Buchdruckerei. 11 pp.
 1902. Ber die Embryologie von Ruppia rostellatae Koch. Ed. Kungl. boktryckeriet. 21 pp.
 1906. Bidrag till Pterantheernas morphologi. Ed. Ohlssons boktryckeri. 20 pp.
 1907. Die Vesicarius-Gruppe der Gattung et Rumexe, von Sv. Murbeck. Ed. H. Ohlssons Buchdruckerei. 31 pp.
 1914. Ueber die Baumechanik bei Aenderungen im Zahlenverhältnis der Blüte. Ed. H. Ohlsson. 36 pp.
 1915. Zur Morphologie und Systematik der Gattung et Alchemillae. Ed. H. Ohlsson. 16 pp.
 1916. Ueber die Organisation, Biologie und verwandtschaftlichen Beziehungen der Neuradoideen. Ed. H. Ohlsson. 29 pp.
 1919. Beiträge zur Biologie der Wüstenpflanzen. Ed. O. Harrassowitz
 1921. Sur quelques espèces nouvelles ou critiques des genres Celsia et Onopordon. Ed. C.W.K. Gleerup. 18 pp.
 1922. Contributions à la connaissance de la flore du Maroc. I. Ptéridophytes, Légumineuses. Ed. C.W.K. Gleerup.
 1925. Plantes du Sahara algérien récoltées par Th. Orre, déterminées par Sv. Murbeck. Ed. C.W.K. Gleerup. 9 pp.
 1891. Kenntniss Beiträge zur Flora von der Südbosnien und der Herzegovina. Ed. Aus Lunds universitets årsskrift, t. 27. 192 pp.
 1892. Beiträge zur Kenntniss der Flora von Südbosnien und der Hercegovina. Ed. Berlingska Boktrykkeri. 182 pp.
 1892. Tvenne Asplenier, deras affiniteter och genesis. Ed. Berlingska boktrykkeri och stilgjuteriaktiebolage. 45 pp.
 1897. Contributions à la connaissance des Renonculacées-Cucurbitacées de la flore du nord-ouest de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie. Ed. Impr. de E. Malmström. 126 pp.
 1898. Contributions à la connaissance des Primulacées-Labiées de la flore du nord-ouest de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie. Ed. Impr. de E. Malmström. 45 pp.
 1899. Contributions à la connaissance des Plombaginées-Graminées de la flore du nord-ouest de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie. Ed. Impr. de E. Malmström. 32 pp.
 1900. Contributions à la connaissance des Graminées-Polypodiacées de la flore du nord-ouest de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie. Ed. Impr. d'E. Malmström. 38 pp.
 1901. Parthenogenetische Embryobildung in der Gattung Alchemilla. Ed. E. Malmströms Buchdruckerei. 46 pp.
 1905. Contributions à la connaissance de la flore du nord-ouest de l'Afrique, et plus spécialement de la Tunisie. 2e série. Ed. Impr. de H. Ohlsson. 40 pp.
 1905. Contributions à la connaissance de la flore du nord-oues de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie. 2e série suite. Ed. Impr. de H. Ohlsson. 83 pp.
 1912. Untersuchungen über den Blütenbau der Papaveraceen. Berlín Almqvist och Wiksell. 168 pp. 28 planchas & 39 ils. en texto
 1918. Ueber staminale Pseudapetalie und deren Bedeutung für die Frage nach der Herkunft der Blütenkrone. Ed. H. Ohlsson. 59 pp.
 1923. Contributions à la connaissance de la flore du Maroc. II. Géraniacées, Composées. Ed. C.W.K. Gleerup. 68 pp.
 1933. Monographie der Gattung Verbascum. Lund, 630 pp.

 Див. також 
Список ботаніків за скороченням

 Примітки 

 Посилання 
 1383—1384 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 18. Mekaniker — Mykale): Svante Samuel Murbeck
 Monographie der Gattung Verbascum

 Джерела 
 Carl Skottsberg: Kungliga Svenska Vetenskapsakademien: Personförteckningar 1916—1955'' (1957), sid. 8.

Автори ботанічних таксонів
Шведські ботаніки